Oserowka () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Oserowka (Fatesch), eine Siedlung im Fateschski rajon in der Oblast Kursk
 Oserowka (Konyschowka), ein Dorf im Konyschowski rajon in der Oblast Kursk